Alduy est un patronyme porté notamment par :
 Paul Alduy (1914-2006), homme politique français (père de Jean-Paul Alduy et mari de Jacqueline Alduy) ;
 Jacqueline Alduy (1924-2016), femme politique française (femme de Paul Alduy et mère de Jean-Paul Alduy) ;
 Jean-Paul Alduy (1942-), homme politique français (fils de Paul Alduy et Jacqueline Alduy) ;
 Dominique Alduy (1944-), haute fonctionnaire et dirigeante de médias ;
 Cécile Alduy (1974-), sémiologue et sémioticienne.